Ce patronyme peut faire référence à :
 Emmanuel-Louis Gruner, ingénieur polytechnicien français.
 Édouard Gruner, fils d'Emmanuel-Louis. Ingénieur et Premier président de la Fédération protestante de France.
 Un patron de presse allemand fondateur de Gruner & Jahr.
 Gruner, une entreprise suisse de services d'ingénierie.

Voir aussi 
 Grüner